Соревнования в плавании на 200 метров баттерфляем (мужчины) на чемпионате мира по водным видам спорта 2013 года проводились с 30 до 31 июля в Палау Сан Жорди. Приняли участие 34 спортсмена из 30 стран.

Отборочные

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Полуфиналы

Заплыв 1

Заплыв 2

Финал

Ссылки 
 Заплывы   (PDF)
 Полуфиналы   (PDF)
 Финал   (PDF)

Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2013